Ferdinando Ugolotti – medico e psichiatra italiano
 Guido Ugolotti – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano